Marcha del Silencio es el nombre por el que se conoce tanto a...

La Marcha del Silencio de Colombia de 1948
La Marcha del Silencio de México de 1968
La Marcha del Silencio de Uruguay de 1996.